Пентаполис (Pentapolis; от гръцки: penta „пет“ и polis „град“) или Петградие e географска или институционална група от 5 града. Съществуват различни региони с това име.

Към тях са следните групи по 5 града:
 Филистия.
 Пентаполис от Библията: Содом и Гомор, Зоара, Адама (Адма), Зебоим.
 В Алжир: Ghardaia, Melika, Bou Noura, Beni Isguen и Atteuf.
 В Киренайка (днешна Либия): Кирена, Птолемаис, Аполония, Taucheira и Euhesperides.
 Петте филистимски градове-държави в Левант: Газа, Ашкалон, Ашдод, Гат и Екрон.
 Черноморски Пентаполис: Аполония, Калатис, Месембрия, Одесос и Томи.
 В Средновековието Пентаполис се наричат намиращите се на адриатическия бряг италиански градове: Римини, Анкона, Фано, Пезаро и Сенигалия и 5-те най-важни градове на апулийска Адрия.

Населени места